«Las Delicias» o «Delicias» hace referencia a varios artículos:

En Argentina 
 Las Delicias (Santa Fe Capital), barrio de la zona norte de la Ciudad de Santa Fe Capital, Provincia de Santa Fe. En él se destaca el Club Universitario Rugby de Santa Fe;
 Las Delicias (Rosario), barrio de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
 Las Delicias (Santiago del Estero), localidad de la Provincia de Santiago del Estero;
 Las Delicias, localidad de la provincia de Entre Ríos, también denominada Gobernador Etchevehere.

En Colombia
 Quebrada Las Delicias, río en Bogotá.

En El Salvador 

 Estadio Las Delicias

 En España 
 Distrito Delicias, división administrativa en Zaragoza;
 Estación intermodal Zaragoza-Delicias
 Las Delicias (Málaga), barriada;
 Las Delicias (Santa Cruz de Tenerife), barrio;
 Las Delicias (Valladolid), barrio;
 Estación de El Torcal (Delicias), estación de metro de Málaga;
 Las Delicias (Jerez de la Frontera), barrio;

En Madrid
 Delicias (Madrid), barrio
 Estación de Delicias, antigua estación de ferrocarril;
 Estación de Delicias (Cercanías Madrid), estación de ferrocarril;
 Estación de Delicias (Metro de Madrid)

 En México 
 Delicias (Chihuahua), ciudad en el estado de Chihuahua.
 Las Delicias (Nayarit), localidad en el estado de Nayarit.
 Las Delicias (Sonora), localidad en el estado de Sonora.

 En Panamá 
 Las Delicias (Bocas del Toro),  localidad de la provincia de Bocas del Toro.

 En Perú 
 Las Delicias (Trujillo), balneario en Trujillo.

 En Uruguay 
 Club Atlético Las Delicias, club de fútbol de Minas.

 En Venezuela 
 Delicias (Venezuela), población del estado de Táchira.
 Parroquia Las Delicias, división-político administrativa del Estado Aragua.
 Río Las Delicias''', en el Estado Aragua.